Jméno a příjmení Frank Baumann má více nositelů:
 Frank Baumann (baseballista) (* 1933) – americký baseballista
 Frank Baumann (trenér) (* 1972) – německý trenér fotbalových brankářů
 Frank Baumann (fotbalista) (* 1975) – německý fotbalista